«Ти-си-эф Банк Стэ́диум» (, иногда сокращается до The Bank) — стадион для американского футбола, находящийся на территории кампуса Миннесотского университета в Миннеаполисе, Миннесота, США. Открывшись в 2009 году, стадион стал домашним для команды университета по американскому футболу, играющей в конференции Big Ten. Также на стадионе на протяжении двух сезонов (2014—2015) проводила свои матчи команда НФЛ «Миннесота Вайкингс». В это время строилась их клубная арена. Стадион, вмещающий 50 805 зрителей, имеющий форму «подковы» и стоивший 303 миллиона долларов, может быть расширен в будущем до 80 тысяч мест. На стадионе проводил свои домашние матчи клуб MLS «Миннесота Юнайтед» в сезонах 2017 и 2018.

Примечания 

Стадионы, построенные в 2009 году
Спортивные сооружения Миннеаполиса
Миннесотский университет
Стадионы для американского футбола в США
Футбольные стадионы США
Бывшие стадионы MLS
Здания и сооружения, построенные в 2009 году в США
2000-е годы в Миннесоте
Спорт в США в 2009 году